Сафаррая () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 58 км². Население — 2129 человек (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции.

Обнаруженные в Сафаррая неандертальцы жили не 31—33, а 46 тыс. лет назад и практиковали каннибализм.

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos socioeconómicos de Zafarraya en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Zafarraya en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Portal de la Comunidad Virtual del Llano de Zafarraya
 Portal del Centro Guadalinfo de Zafarraya

Муниципалитеты Гранады